Юсу́пов — фамилия тюркского происхождения. Произошла от имени Юсуп (Жүсіп, Үсіп, Юсуф) (см. Йосыф, Иосиф), «искажённое арабское Юсуф» — с добавлением окончания -ов.

Известные носители

Юсупов

А 
 Юсупов, Азим Усманович (1940) — чеченский писатель.
 Юсупов, Айдос Бисенкулович (род. 1983) — российский самбист.
 Юсупов, Алим Данилевич (род. 1972) — российский тележурналист.
 Юсупов, Артём Александрович (род. 1997) — российский футболист.
 
 Юсупов, Ахмаджан (1915—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Б 
 Юсупов, Бабарахмат (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Юсупов, Байыш Юсупович (род. 1957) — киргизский государственный деятель, бизнесмен, футболист и футбольный тренер.
 Юсупов, Белял Магтасимович (1904—1999) — советский горный инженер, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Юсупов, Беньямин (род. 1962) — израильский композитор, пианист и дирижёр.
 Юсупов, Барий Абдуллович (1903—1983) — советский артиллерист, полковник.
 
 Юсупов, Булат Тимербаевич (род. 1973) — российский кинорежиссёр.
 Юсупов, Бяшим (Бяшим Юсупович Нурали; 1900—1965) — туркменский поэт, живописец, народный поэт и певец Туркмении, первый народный художник Туркменской ССР.

В-Г 
 Юсупов, Владимир Савельевич (1925—?) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Юсупов, Гайса Галиакберович (1905—1941) — советский башкирский поэт и военный врач.
 Юсупов, Гарун Валеевич (1914—1968) — советский археолог, тюрколог и этнограф.
 Юсупов, Гафур Гиясович (1914—2010) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Юсупов, Григорий Дмитриевич (1676—1730) — генерал-аншеф, князь.

Д-З 
 Юсупов, Дамир Касимович (род. 1977) — российский лётчик, Герой Российской Федерации.
 Юсупов, Джаникул (1918—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Юсупов, Захид Жаватович (род. 1951) — тренер по греко-римской борьбе.

И 
 Юсупов, Ибрагим (1929—2008) — советский, каракалпакский и узбекский поэт, переводчик и драматург, педагог.
 Юсупов, Ильман Мовсурович (род. 1951) — чеченский поэт, писатель и журналист, редактор, преподаватель.
 
 Юсупов, Исамидин (1911—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

М 
 
 Юсупов, Майрбек Нагабекович (род. 1955) — советский борец вольного стиля, российский тренер.
 
 Юсупов, Махмуд (1878—1922) — российский имам Соборной мечети Ярославля.
 Юсупов, Мовсур Мовлдиевич (род. 1987) — российский профессиональный боксёр.

Н 
 Юсупов, Нурулла Зайнурович (1902—1950) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь Алма-Атинского обкома КП(б) Казахстана.
 
 Юсупов, Нуратдин Абакарович (1931—2000) — лакский поэт, переводчик, сценарист.

П-Р 
 Юсупов, Пулат Юнусович — председатель Ташкентского облисполкома.
 Юсупов, Рафаэль Мидхатович (род. 1934) — советский и российский учёный.
 Юсупов, Рамзан Магомедович (род. 1959) — чеченский полевой командир, бригадный генерал ВС ЧРИ.
 Юсупов, Рафик (род. 1966) — киргизский футболист.
 Юсупов, Рашид Юсупович (род. 1992) — российский боец смешанного стиля.
 
 Юсупов, Руслан Хамидович (род. 1955) — чеченский поэт и публицист.
 Юсупов, Рысбек (1948—2021) — Герой Социалистического Труда.

Т-Ф 
 Юсупов, Тимербай Юсупович (1938—2016) — советский и башкирский писатель, поэт, педагог.
 Юсупов, Усман Юсупович (1900—1966) — советский государственный и партийный деятель.

Х 
 Юсупов, Хамит Габбасович (1916—1993) — советский работник строительной отрасли, Герой Социалистического Труда.
 Юсупов, Харис Мунасипович (1923—2009) — советский, башкирский борец, основатель уральской школы дзюдо в Челябинске.
 Юсупов, Хасбулат Юсупович (1952—2015) — советский и российский дагестанский художник.

Ш 
 Юсупов, Шакир Янупович (1898—1938) — советский государственный деятель.
 Юсупов, Шарофиддин Исомиддинович (род. 1945) — советский, узбекский гончар и мастер-керамист «наккош».
 Юсупов, Шермат (1912—1960) — Герой Социалистического Труда.
 Юсупов, Шукрулло (1921—2020) — советский, узбекский писатель, поэт и переводчик, драматург, педагог.

Э-Ю 
 Юсупов, Эркин Юсупович (1929—2003) — советский и узбекский учёный, государственный деятель.
 
 Юсупов, Якуб (1912—1984) — Герой Социалистического Труда.



См. также 
 Юсуф — история Юсуфа согласно Корану.